MO poate fi:
 Calm Air, codul IATA al companiei aeriane din Canada
 Dispozitiv de stocare magneto-optic, dispozitiv electronic pentru a stoca o cantitate mare de date
 Macao, codul ISO 3166-1 al acestei regiuni administrative speciale chineze
 Maroc, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Mayo, număr de înmatriculare auto a comitatul irlandez
 Milicja Obywatelska, numele poliției în Republica Populară Polonă între 1944-1990
 Missouri, codul poștal al acestui stat SUA
 Modena, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 MO, unul din cele două personaje principale al serialului românesc de desene animate RObotzi
 MØ, cântăreață originară din Danemarca
 Modus operandi, terminologie scolastică folosit pentru a descrie metode ale infractorilor (latină: mod de a acționa)
 Samos, număr de înmatriculare auto al prefecturii grecești

Mo poate fi:
 Mo (莫), nume de familie chinezesc
 Megaoctet, unitate de măsurare a informației (106 bytes)
 Molibden, element chimic cu simbolul Mo

Mo poate fi:
 .mo, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Macao
 mo, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (も în hiragana sau モ în katakana)

Legături externe 
 
  „MO” la acronymfinder.com